Jana steht für:
 Jana (Vorname), weiblicher Vorname
 Jana (Informatik), Beschreibungssprache
 Jana-Server, Server-Software
 (8556) Jana, Asteroid des Hauptgpürtels
 La Jana (1905–1940), deutsche Tänzerin und Schauspielerin
 Jana (Sängerin) (* 1974), serbische Sängerin

Jana steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Jana (Afghanistan)
 Jana (Bulgarien)  im Oblast Sofia-Stadt
 Jana (Ghana)
 Jana (Guinea-Bissau)
 Jana (Liberia)
 Jana (Malawi)
 Jana (Mosambik)
 Jana (Nigeria)

Sonstige:
 Jana (Laptewsee), Fluss zum Laptewsee, Randmeer des Arktischen Ozeans, Russisch-Fernost
 Jana (Ochotskisches Meer), Fluss zum Ochotskischen Meer, Randmeer des Pazifischen Ozeans, Russisch-Fernost
 Jana, saudi-arabische Insel im Persischen Golf, siehe Dschana

Jana ist der Familienname folgender Personen:
 Hanns Jana (* 1952), deutscher Fechter
 Nicole Jana (* 1979) deutsche Künstlerin
 Priscilla Jana (1943–2020), indisch-südafrikanische Menschenrechtsanwältin

JANA steht als Abkürzung für:
 Jamahiriya News Agency, Nachrichtenagentur Libyens

Siehe auch:
 Jaana
 Janna
 Jannah
 Yana
 Internet Assigned Numbers Authority (IANA), Internet-Institution